Berkley Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berkley Hills (Jefferson County, Alabama)
 Berkley Hills (Tuscaloosa County, Alabama)
 Berkley Hills (Georgia), im Clarke County

Siehe auch:
 Berkeley Hills